Axcil Jefferies – pilota automobilistico zimbabwese
Chris Jefferies – ex cestista statunitense
David Jefferies – pilota motociclistico britannico
Dinah Jefferies – scrittrice britannica
Edward Jefferies – schermidore britannico
Graeme Jefferies – musicista neozelandese
Jim Jefferies – allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese
Jim Jefferies – comico australiano
Marc John Jefferies – attore statunitense
Peter Jefferies – musicista neozelandese

Pagine correlate 
Jeffreys
Jeffery